Crépy kan syfta på:
 Crépy, Aisne
 Crépy, Pas-de-Calais